Église Saint-Jean-Berchmans (Bruxelles)
Église Saint-Jean-Berchmans de Vilvorde
Église Saint-Jean-Berchmans (Montréal)

JeanBerchmans
~